Baegun-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Baegun-myeon, Jecheon, socken i Jecheon, Norra Chungcheong, 
 Baegun-myeon, Norra Jeolla, socken i Jinan-gun,